Datatilsynet ist die Bezeichnung für:
die dänische Datenschutzbehörde, siehe Datatilsynet (Dänemark)
die norwegische Datenschutzbehörde, siehe Datatilsynet (Norwegen)